Повіт Сіранука
 Сіранука (Хоккайдо)